Ваље Бонито има више значења:

 Ваље Бонито (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Бонито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику